Антонио де Труэба-и-ла Кинтана, известный также как Антон де лос Кантарес (, 24 декабря 1819, Монтельяно, Бискайя — 10 марта 1889, Бильбао) — испанский поэт и романист, представитель раннего испанского реализма и один из видных представителей «регионалистской» литературы в Испании XIX века.

Биография 
Труэба родился в крестьянской семье на севере Испании. С 1862 года был официальным хронистом и архивистом провинции Бискайя, большую часть жизни провел в Мадриде.

Творчество 
Первые поэтические опыты Антонио де Труэбы относятся к 1852 году. В своих произведениях использовал традиционные приемы народной поэзии. В своих идиллиях изображал крепкий быт баскского крестьянства, не затронутого буржуазной культурой. Воспевал первобытную чистоту нравов и консервативный уклад жизни крестьян.

Автор большого количества маленьких очерков, повестей, рассказов и стихов, в том числе:
 Поэзия
 Книга песенок (El libro de los cantares, 1852)
 Повести и романы
 La paloma y los halcones, (исторические новеллы, 1865)
 El gabán y la chaqueta(роман нравов, 1872)
 Короткие рассказы
 Народные рассказы (Cuentos popularas, 1853)
 Розовые рассказы (Cuentos de color de rosa, 1859)
 Крестьянские рассказы (Cuentos campesinos, 1860)
 Capítulos de un libro, sentidos y pensados viajando por las Provincias Vascongadas, 1864
 Разноцветные рассказы (Cuentos de varios colores, 1866)
 El molinerillo, 1871
 Новые народные рассказы 1873
 Соседки
 Чёрная собака
 Счастливица
 Исторические повести
 Сид (El Cid Campeador, 1851)
 Дочери Сида (Las hijas del Cid, 1859))
 Деловые бумаги
 Современный искупитель (El Rodentor moderno) 1876 и других.

Похоронен в церкви святого Викентия Абандо в Бильбао. В городе установлен памятник писателю и поэту Антонио де Труэба.

Литература 
 Obras, 11 vls, Madrid, 1905—1924.
 Gonzalez Blanco A., A. de Trueba, su vida y sus obras, Bilbao, 1914;

Ссылки 
 Trueba y La Quintana, Antonio de

Испанские писатели
Поэты Испании
Писатели Страны Басков
Писатели Испании